Thieux (Oise)
 Thieux (Seine-et-Marne)